Галатас — греческий топоним. Может означать:

 Материковая Греция
 Галатас (Тризиния) — малый город на Пелопоннесе.
 Галатас (Аркадия) — село в сообществе  в общине Гортиния на Пелопоннесе.
 Галатас (Коринфия) — село в общине Немея на Пелопоннесе.
  — село в общине Зирос в Эпире.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.

 Крит

См. также 
 Галата (значения)
 Молочник (профессия)